Johan Aantjes (1958) – pallanuotista olandese
 Willem Aantjes (1923-2015) – politico olandese